Золотогорка — название населённых пунктов:

 Золотогорка — деревня в Харовском районе Вологодской области России.
 Золотогорка — посёлок в Мурованокуриловецком районе Винницкой области Украины.